Federico Pizzarotti, politico italiano e sindaco di Parma
Impresa Pizzarotti & C., azienda italiana di costruzioni con sede a Parma